De Grand Prix-wegrace van Maleisië 2006 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2006. De race werd verreden op 10 september 2006 op het Sepang International Circuit nabij Sepang, Maleisië.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc
De race werd na twee ronden gestopt na een ongeluk tussen Andrea Iannone en Mattia Pasini. Later werd de race herstart over een afstand van twaalf ronden. De coureurs die in het eerste deel van de race waren uitgevallen, mochten niet deelnemen aan de herstart.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2006
Maleisië